Maurik (dorp), een dorp in de Nederlandse gemeente Buren.
Maurik (gemeente), een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland.
Kasteel Maurik, voormalig kasteel in Maurik.
Kasteel Maurick, gelegen in het Noord-Brabantse Vught.